Los Corrales bezeichnet:

 Los Corrales (Catamarca), Ort in Argentinien
 Los Corrales (Boyacá), Gemeinde in Kolumbien
 Los Corrales (Huelva), Ort in Spanien
 Los Corrales (Sevilla), Ort in Spanien
 Los Corrales de Buelna, Ort in Spanien

Siehe auch:
 Corrales